

Patronyme 
Guillo est un patronyme breton, présent surtout dans le Morbihan ; il se confond avec le patronyme espagnol Guilló.

Il est porté notamment par :

Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alain Guillo, (1942- ), journaliste français ;
 Alain Guillo, acteur français ;
 Dominique Guillo, metteur en scène, comédien et chanteur français ;
 Francis Guillo (né en 1912), malfaiteur français, lieutenant d'Émile Buisson ;
 Lomig Guillo, (1973- ), journaliste français ;
 Yoann Guillo, coloriste français de bande dessinée ;
 Guillo, (1974- ), chanteur.

Patronyme composé 
 Charles Guillo du Bodan, (1827-1897), homme politique français ;
 François Marie Guillo du Bodan, (1794-1872), homme politique français.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton